Goodbye Again est le titre de plusieurs films:
 Goodbye Again, film de Michael Curtiz sorti en 1933
 Goodbye Again (Aimez-vous Brahms…), film d'Anatole Litvak sorti en 1961
 Goodbye Again, série télévisée